Universal-Bibliothek bezeichnet:

Universalbibliothek, Bibliothek, die in Abgrenzung zur Fachbibliothek, Literatur aus allen Fachgebieten umfasst
Reclams Universal-Bibliothek, Buchreihe des Reclam-Verlags